Fachanwalt kann bedeuten:
 Fachanwalt (Deutschland)
 Fachanwalt (Schweiz)

Siehe auch: